Tatry – najwyższe pasmo górskie Karpat
 „Tatry” – kwartalnik wydawany przez Tatrzański Park Narodowy
 Tatry – szczyt w Beskidzie Małym
 Tatry – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody